Amerikai Egyesült Államok
 Oakville (Alabama)
 Oakville (Connecticut)
 Oakville (Indiana)
 Oakville (Iowa)
 Oakville (Kalifornia)
 Oakville (Maryland)
 Oakville (Missouri)
 Oakville (Tennessee)
 Oakville (Texas)
 Oakville (Virginia)
 Oakville (Washington)

 Ausztrália
 Oakville (Új-Dél-Wales)

 Kanada
 Oakville (Manitoba)
 Oakville (Ontario)